Габріелла Пападакіс (фр. Gabriella Papadakis) — французька фігуристка, що спеціалізується в спортивних танцях на льоду, олімпійська медалістка.
 Нік Пападакіс (англ. Nick Papadakis, нар. 6 березня 1943, Афіни) — канадський футболіст грецького походження.